Дюрдаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюрдаль, Арнольд (1919—1973) — норвежский бобслеист, разгоняющий, выступал за сборную Норвегии в конце 1940-х — середине 1950-х годов.
 Дюрдаль, Бьёрн (род. 1944) — норвежский саночник, выступал за сборную Норвегии в начале 1960-х — середине 1970-х годов.